Анна Чакветадзе була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Надія Петрова виграла титул, перемігши у фіналі Наталі Деші з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Western & Southern Financial Group Masters 2008
Western and Southern Financial Group Women's Open